Der Grand Prix de Tennis de Lyon 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Oktober 2004 in Lyon stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde in der Halle auf Teppichbelag ausgetragen. In derselben Woche wurden in Wien die CA Tennis Trophy gespielt, welche anders als die Grand Prix de Tennis de Lyon, die zur Kategorie der ATP International Series gehörte, Teil der höherdotierten ATP International Series Gold war.

Titelverteidiger im Einzel war der Deutsche Rainer Schüttler, der in diesem Jahr als Setzlistenzweiter in der ersten Runde ausschied. Wie schon oft in den Vorjahren schieden die Gesetzten früh aus, dieses Jahr mit Vincent Spadea der davon im Halbfinale. Im Finale besiegte Robin Söderling den Belgier Xavier Malisse in drei Sätzen. Damit gewann er den ersten Titel der Saison und seiner Karriere.
Im Doppel siegten die Israelis Jonathan Erlich und Andy Ram im Vorjahr. Auch dieses Jahr waren sie erfolgreich. Im Finale schlugen sie die Paarung Jonas Björkman und Radek Štěpánek. Für die beiden war es jeweils der vierte Karrieretitel; dreimal waren sie zusammen erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 767.000 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 791.750 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Lyon